Lliga Nacional Harari (del seu nom en anglès Harari National League), partit polític d'Etiòpia

 Lliga croata de futbol (del seu nom en croat Hrvatska Nogometna Liga), màxima competició de futbol de Croàcia
 HNL, codi IATA de l'Aeroport Internacional de Honolulu, a Hawaii (Estats Units)
 HNL, codi ISO 4217 de la '''Lempira (moneda), moneda oficial d'Hondures